Denumirea Tractorul se poate referi la:

 Tractor, vehicul utilizat pentru a tracta obiecte care nu se pot căra prin mijloace manuale
 Uzina Tractorul Brașov, fostă companie brașoveană care producea utilaje agricole
 Clubul Sportiv Tractorul, club sportiv brașovean
 Cartierul Tractorul din Brașov